Shange est un patronyme porté notamment par :

 Lebogang Shange (1990-), athlète sud-africain, spécialiste de la marche ;
 Ntozake Shange (1948-2018), artiste américaine.